Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Menno Oosting che hanno battuto in finale Carl Limberger e Tomáš Anzari 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Petr Korda /  Karel Nováček (primo turno)
 Pieter Aldrich /  Richard Krajicek (semifinali)

 Omar Camporese /  Goran Prpić (semifinali)
 David Adams /  Menno Oosting (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1992
ATP Tour 1992